

Вудридж — селище, штат Іллінойс
 Вудридж — селище, штат Нью-Йорк